Feuchtwanger (v ženské formě Feuchtwangerová) je německé příjmení následujících lidí:

 Bella Feuchtwangerová (1891-1943), německá spisovatelka (zavražděna v koncentračním táboře Terezín)
 Edgar Feuchtwanger (* 1924), německo-britský historik
 Franz Feuchtwanger (1908-1991), německý historik umění a politický funkcionář KPD
 Lion Feuchtwanger (1884–1958), německý spisovatel
 Ludwig Feuchtwanger (1885-1947), německý právník, redaktor a autor
 Marta Feuchtwangerová (1891-1987), manželka Liona Feuchtwangera
 Martin Feuchtwanger (1886–1952), německý novinář a nakladatel
 Peter Feuchtwanger (1930–2016), německý učitel klavíru a skladatel